Колонија Санта Марија има више значења:

 Колонија Санта Марија (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Колонија Санта Марија (Санта Марија де ла Паз), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику